Зукко (), ) — немецкая и итальянская фамилия. Известные носители:

 Зукко, Райнхольд (1837-1897) — немецкий композитор и музыкальный педагог.
 Зукко, Роберто (род. 1962) — итальянский серийный убийца.